Miquel Pujol i Lozano: dibuixant de còmic i director de cinema d'animació, creador de la sèrie 10+2.
 Miquel Pujol i Grau: violoncel·lista.
 Miquel Pujol (abat): organista i abat de Montserrat.